Noack ist eine eingedeutschte Version des Namens „Nowak“.

Herkunft des Familiennamens 

Der Name Nowak ist slawischen Ursprungs und bedeutet Neuling; es bezeichnet den Neuhinzugekommenen, den Neuansiedler im Dorf.

Schreibweisen 

Weitere Schreibweisen des Familiennamens sind:
 Nowak
 Nowack
 Noak
 Novak, Novák
 Novac

Geographische Verteilung des Familiennamens 

Namensträger des Familiennamens Noack finden sich gehäuft in den Postleitregionen 01/02/03 (Dresden/Cottbus/Bautzen). Die Schreibweise des Namens mit oa ist typisch für das (ehemalige) sorbische Sprachgebiet.

Namensträger

A 
 Alfred Noack (1833–1895), italienischer Fotograf
 Andreas Noack (* 1965), deutscher Politiker (SPD)
 Angelika Noack (* 1952), deutsche Ruderin
 August Noack (1822–1905), deutscher Maler
 August Noack (Politiker) (1857–1926), deutscher Architekt und Politiker (NLP), MdL Hessen

B 
 Barbara Noack (1924–2022), deutsche Schriftstellerin
 Barbara Noack (Politikerin) (* 1944), deutsche Politikerin (SPD), MdBB
 Bernd Noack (* 1958), deutscher Journalist und Theaterkritiker

C 

 Christian Ludwig Noack (1767–1821), deutscher Lehrer und Dichter 
 Cornelius Noack (1935–2018), deutscher Physiker und Hochschullehrer

D 
 Detlef Michael Noack (1925–2014), deutscher Fotograf und Kunsthistoriker 
 Dieter Noack (* 1956), deutscher Fußballspieler

E 
 Elisabeth Noack (1895–1974), deutsche Musikwissenschaftlerin, Musikpädagogin, Musiklehrerin, Herausgeberin und Verlegerin
 Else Noack (1913–2001), deutsche Politikerin (SED), Oberbürgermeisterin von Frankfurt (Oder)
 Ernst Noack (Carl Friedrich Ernst Noack; 1861–1925), deutscher Zimmerer und Politiker (DVP), MdL Sachsen
 Ernst Noack, eigentlicher Name von Noe Noack (* 1963), deutscher Skiläufer, Moderator und Journalist

F 
 Ferdinand Noack (1865–1931), deutscher Archäologe
 Florian Noack (* 1990), belgischer klassischer Pianist
 Franz Noack (1901–1979), deutscher Politiker (KPD/SED) und Widerstandskämpfer
 Fred Noack (* 1931), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Noack (Pseudonym F. Idus; 1858–1930), deutscher Kulturhistoriker und Schriftsteller

G 
 Gerhard Noack (* 1930), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Günter Noack (Musiker) (?–1977), deutscher Flötist
 Günter Noack (Fußballspieler) (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Günther Noack (1912–1991), deutscher Eiskunstläufer

H 

 Hermann Noack (Philosoph) (1895–1977), deutscher Philosoph

I 
 Ilse Noack (1886–nach 1932), deutsche Schriftstellerin und Politikerin (DNVP), MdL Preußen

J 
 Johan Peter Noack (* 1943), dänischer Historiker und Archivar
 Johannes Noack (1878–1942), deutscher Pfarrer
 Jürgen Noack (* 1938), deutscher Kanusportler und Sportlehrer
 Julia A. Noack (* 1975), deutsche Musikerin

K 
 Karl Noack (1859–1930), deutscher Germanist, Bibliothekar und Heimatforscher
 Karoline Noack (* 1961), deutsche Altamerikanistin und Ethnologin
 Klara Noack (1873–1962), deutsche Politikerin (SPD, SED)

L 
 Lore Noack-Heuck (1901–1973), deutsche Kunsthistorikerin

 Louisa Noack (* 1984), deutsche Moderatorin, Reporterin und Journalistin

M 
 Marianne Noack (* 1951), deutsche Turnerin
 Mathias Noack (* 1967), deutscher Schauspiellehrer; Schauspieler und Hörspielsprecher
 Max Noack (1905–1971), deutscher Schauspieler

N 
 Neele Eckhardt-Noack (* 1992), deutsche Leichtathletin
 Noe Noack (eigentlich Ernst Noack; * 1963), deutscher Skiläufer, Moderator und Journalist

P 
 Paul Noack (1925–2003), deutscher Politikwissenschaftler und Journalist
 Paul Noack-Ihlenfeld (1902–1962), deutscher Komponist und Pianist
 Peter Noack (* 1957), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Philipp Noack (* 1992), deutscher Schauspieler

R 

 Reinhard W. Noack († 1951), deutscher Dialogregisseur und Dialogbuchautor
 Rüdiger Noack (* 1944), deutscher Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Rudolf Noack (Generalmajor) (1890–1954), deutscher Generalmajor
 Rudolf Noack (1913–1947), deutscher Fußballspieler
 Ruth Noack (* 1964), deutsche Kunsthistorikerin

S 
 Sabine Noack (* 1974), deutsche Sängerin (Mezzosopran)
 Sigrid Noack (* 1947), deutsche Malerin und Grafikerin

T 
 Theophil Noack (1840–1918), deutscher Zoologe und Lehrer
 Traugott Noack (1865–1941), deutscher Unternehmensgründer, siehe Bronzebildgießerei Noack #Geschichte

U 

 Ursula Noack (1918–1988), deutsche Kabarettistin, Schauspielerin und Chansonsängerin

W 
 Werner Noack (1888–1969), deutscher Kunsthistoriker

 Willi Noack, deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Noack (1951–2018), deutscher Schauspieler

Unternehmen 
 Hermann Noack, deutsche Bronzegießerei

Familienname